Санта-Мария-ла-Фосса () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.

Население составляет 2645 человек, плотность населения составляет 91 чел./км². Занимает площадь 29 км². Почтовый индекс — 81050. Телефонный код — 0823.

Покровителем коммуны почитается святой Реститут, празднование 29 мая.

Ссылки